Приливный остров — часть суши, соединённая с большой землёй перемычкой естественного или искусственного происхождения, которая обнажается при отливе и скрывается под водой во время прилива. Это придавало таким островам некий мистический ореол, поэтому многие из них были местами религиозного почитания, как, например, Мон-Сен-Мишель с его бенедиктинским аббатством. Также на приливных островах ввиду их обороноспособности часто строились крепости.

Бывший приливный остров Беннелонг в Сиднее, Австралия, ныне превращён в , на котором расположен Сиднейский оперный театр.

Есть 43 приливных острова, которые соединены непосредственно с Великобританией. Они были детально описаны Питером Катоном в его книге «No Boat Required». Катон — первый человек, посетивший все эти 43 острова.

Список приливных островов 

Здесь приведены некоторые приливные острова.

Приливные острова в России 

Приливные острова есть на восточном побережье России, в частности, в Охотском море, где наблюдаются самые высокие, до 13 метров, приливы.

 Вдовушка — остров в Тауйской губе, Охотское море
 Два Брата — остров вблизи Дальнегорска, Японское море
 Три Брата — острова в Тауйской губе, Охотское море
 Умара — остров в Тауйской губе, Охотское море

Азия

Южная Корея 

 Чиндо — третий по величине остров и одноименный уезд на юго-востоке Южной Кореи

Европа

Великобритания 

 Барри-Холмс — остров у полуострова Гауэр, Уэльс
  — остров в составе Оркнейских островов, Шотландия
  — остров в Девоне, Англия
 Балешер — остров в составе Внешних Гебрид, Шотландия
  — остров в архипелаге Силли, Англия
 Даваар — остров вблизи Кэмпбелтауна на полуострове Кинтайр, Шотландия
 Инис-Лландуйн — остров на севере Англси, Уэльс
 Крамонд — остров в Эдинбурге, Шотландия
 Линдисфарн — остров в Нортумберленде, Англия
  — остров в Эссексе, Англия
 Оронсей — остров в составе Внутренних Гебрид, Шотландия
  — остров в Эссексе, Англия
  в Пембрукшире, Уэльс
  в , Англия
  — остров в Дамфрис-энд-Галловей, Шотландия
  — остров в Вейл-оф-Гламорган, Уэльс
 Сент Майклз Маунт — остров в Корнуолле, Англия
 Хилбри — остров в эстуарии реки Ди у полуострова , Мерсисайд, Англия
  — остров в Камбрии, Англия
  — остров в Гуинете, Уэльс
  — остров в Камбрии, Англия
 Эррейд — отделен от острова Малл, Шотландия

Германия

Дания 

 Маннё — остров на западном побережье Дании.

Ирландия 

  — остров в Коннемаре, Голуэй, Коннахт

Нормандские острова 

 Лиху — остров в составе Гернси

Франция 

 Мон-Сен-Мишель — остров у побережья Нормандии
 Нуармутье — остров в составе департамента Вандея, Земли Луары
 Томбелен — остров у побережья Нормандии

Северная Америка

Канада 
  — остров в Нью-Брансуике

США 
  — маленький островок с маяком в Калифорнии
  — остров на Аляске
  — остров с маяком , Висконсин
  — остров в Нью-Йорке

Океания

Австралия 
  остров в морском заповеднике Shoalwater Islands

Новая Зеландия 
 Матакана — остров в гавани Тауранга

Литература 
 «No Boat Required — Exploring Tidal Islands», Peter Caton, September 2011, Troubador

 
Физическая география